Xlovecam es una plataforma en línea internacional para adultos que ofrece programas gratuitos de cámara web con sede en los Países Bajos, operada por Shoshoro, el equipo que inició la licencia .cam que ofrece programas de cámara web en vivo en formatos de realidad virtual y tradicional.

En enero de 2023, Xlovecam era el 56º sitio web más popular en la categoría de adultos según SimilarWeb

El sitio se lanzó por primera vez en 2006 y desde entonces ha ganado numerosos premios en todo el mundo, incluida la plataforma europea de cámara en vivo del año

El nombre viene dado por la unión de la letra X que indica todo lo que tiene que ver con la industria del sexo, la palabra love por amor y la palabra cam  por el cámara en vivo.

En junio de 2022, con motivo de la famosa exposición colombiana Lalexpo, Xlovecam patrocinó el evento participando en el aumento de la economía local con 18 millones de dólares y 900 puestos de trabajo vinculados solo al evento.

Realidad virtual 
Xlovecam es uno de los pioneros del streaming 3D en directo: su invento de la webcam "vr.cam 01" para el streaming 3D de realidad virtual alcanza una resolución 4K con 30 FPS y una latencia muy baja para optimizar el contenido para aquellos que usan el navegador Oculus VR, Meta_Quest_2, Pico 4 o Quest pro.

Asociaciones sin fines de lucro 
Xlovecam es el patrocinador presentador en apoyo de ASACP (organización sin fines de lucro dedicada a la protección infantil en línea)y Pineapple  por brindar apoyo emocional gratuito y subsidiado, terapia profesional a personas que trabajan en la industria para adultos.

Investigación de mercado 
Se han realizado numerosas investigaciones en colaboración con encuestas GFK, IFOP y otros institutos de investigación de mercado genéricos y para adultos.

Referencias

Enlaces externos 
 IANA whois .cam (idioma inglés)
 Informații ICANN whois .cam (idioma inglés)
 Registro TLD .cam
 YNOT MAGAZINE: XloveCam Wins LALEXPO Best European Cam Site Award for 2nd Straight Year
 Lalexpo Business Expo
 WIPO.INT : XloveCam Wipo to protect its trademark